Mbongo, un village du Cameroun dans la commune de Bamusso
 Mbongo, un village du Cameroun dans la commune de Dizangué
 Mbongo, un village du Cameroun dans la commune de Mbankomo.